Крымский отряд (Кро) — воинское подразделение в Добровольческой армии во время гражданской войны в России.

Предыстория 
1917 год

24 декабря для работы по формированию частей в Добровольческой армии в Крыму создан Крымский центр. При этом реальную, но малочисленную военную силу представляли "эскадронцы", подчинявшиеся военному директору Директории Крымской народной республики Дж. Сейдамету. Когда в январе 1918 года КНР рухнула под ударами сил Севастопольского совета в Крыму начался красный террор. Офицеры белой ориентации массово казнились, остальные ушли в подполье.

С апреля по ноябрь 1918 года немецкое окупационное командование в Крыму (генерал Р. фон Кош) не позволяло осуществлять на контролируемой территории вербовку в Добровольческую армию.

История 
1918 год

В связи с революцией в Германии и ожидавшимся выводом германских войск Крымское краевое правительство осенью обратилось к А. И. Деникину с просьбой о защите Крыма от большевиков. С осени Добровольческая армия действовала в Крыму легально, с условием невмешательства в гражданское управление.

С 10 октября Крымский центр Добровольческой армии включал районы: Севастополь-Балаклава, Симферополь-Евпатория, Феодосия-Керчь, Ялта и окрестности, Алушта и окрестности. Начальник центра генерал-майор барон Н.А. де Боде. Начальник штаба центра полковник К. К. Дорофеев (до 29 ноября 1918). 

29 ноября. Представитель Главнокомандующего Добрармии - Начальник центра генерал-майор барон Н.А. де Боде. Начальник штаба центра генерал-лейтенант Н. Д. Пархомов.

В начале декабря Добровольческая действующая армия располагалась в четырёх главных группах. Одна из них была крымская. На этом направлении вёл боевые действия Крымский отряд под командованием генерал-майора барона Н. А. де Боде, первоначально насчитывавший 1500-2000 человек и 3-10 орудий, который прикрывал Перекопский перешеек и весь полуостров Крым, базы и стоянки Черноморского флота; он должен был служить кадром для формирования на полуострове Крымского корпуса. Против корпуса противник располагал следующими силами: на ростовском и крымском направлениях действовали повстанческие отряды под командованием Н. И. Махно силою в 5000-6000 человек и в низовьях реки Днепр 2000-3000 человек под командованием Н. А. Григорьева. На территории всей Северной Таврии бесчинствовали отряды, шайки, банды, занимавшимися грабежом и разбоями.

19 декабря Крымский центр Добровольческой армии упразднён.

27 декабря в Крыму сформирован Крымско-Азовский корпус. Командир корпуса генерал-майор барон Н. А. де Боде. Начальник штаба центра генерал-лейтенант Н. Д. Пархомов.

Командование 
 Командир отряда генерал-майор барон Н. А. де Боде, (возможно 10.10 до 27.12.1918)
 Начальник штаба отряда генерал-лейтенант Д. Н. Пархомов (…-27.12.1918)

Примечания

Литература 
 Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1983.
 http://militera.lib.ru/memo/russian/denikin_ai2/4_10.html Деникин А.И. Очерки русской смуты. — Париж, 1921. Том IV. Вооружённые силы Юга России. Глава X. Добровольческая армия и флот. Силы, организация и снабжение.

Ссылки 
 Сайт историка Сергея Владимировича Волкова. Белое движение в России: организационная структура
 http://ru-history.livejournal.com/4062873.html# Живой Журнал. LiveJournal. София де Боде. Часть 1.1.
 http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1327 Русская армия в Великой войне.
Добровольческая армия